Басараб IV Цепелюш Тынэр (Молодой) (; ум. апрель ) — господарь Валахии из династии Басарабов-Данешти (1477—1481, 1481—1482). Сын валашского господаря Басараба II.

Биография 
В ноябре 1477 года молдавский господарь Стефан III Великий изгнал из Валахии Басараба Старого, перешедшего на сторону Порты, и посадил на валашский престол своего ставленника Басараба Цепелюша Тынэра. Новый валашский господарь, дабы удержаться на господарском троне, стал ориентироваться на Османскую империю. В ответ в сентябре 1481 года Стефан Великий совершил поход на Валахию, изгнал Басараба Цепелюша и посадил на господарский престол Влада Монаха. В ноябре того же 1481 года Басараб Цепелюш вернул себе валашский трон и изгнал Влада Монаха. В апреле 1482 года валашский господарь Басараб Цепелюш Тынэр был убит своими боярами.

Источники 
 Demel J. Historia Rumunii. — Wrocław——Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 1970. — S. 131—132, 144.

Басарабы
Правители Валахии
Восстановленные монархи
Монархи, убитые в XV веке